Björn Linus Videll (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Djurgården Hockey, il est choisi en septième ronde en deux-cent-quatrième position par l'Avalanche du Colorado lors du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey. Cette année-là, il passe professionnel avec le Södertälje SK dans l'Elitserien. En 2011, alors qu'il porte les couleurs de l'AIK IF, il est vendu au Iougra Khanty-Mansiïsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Södertälje SK|| Elitserien|| 23|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Södertälje SK|| Elitserien|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Halmstad Hammers HC|| Allsvenskan|| 27|| 6|| 9|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Södertälje SK|| Elitserien|| 31|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || AIK IF|| Allsvenskan|| 20|| 6|| 7|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Södertälje SK|| Allsvenskan|| 45|| 16|| 23|| 39|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| Elitserien|| 53|| 13|| 13|| 26|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 54|| 9|| 11|| 20|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Södertälje SK|| Elitserien|| 49|| 17|| 16|| 33|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Södertälje SK|| Elitserien|| 52|| 20|| 23|| 43|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| AIK IF || Elitserien|| 14|| 5|| 7|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2|| 5|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 31|| 5|| 5|| 10|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Severstal Tcherepovets|| KHL || 11|| 3|| 5|| 8|| 6|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 52|| 10|| 16|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 58|| 10|| 24|| 34|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 44|| 9|| 21|| 30|| 8|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 46 || 9 || 19 || 28 || 16 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 46|| 8|| 20|| 28|| 10|| 16|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2018-2019 || Dinamo Riga || KHL || 49|| 24|| 24|| 48|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 37 || 10 || 20 || 30 || 4 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
| 2020-2021 || Barys || KHL || 59 || 9 || 27 || 36 || 18 || 6 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2021-2022|| Djurgården Hockey || SHL || 11|| 3|| 5|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || -|| -|| -|| -|| -|| 15|| 4|| 0|| 4|| 0
|-
|2022-2023 || Södertälje SK || Allsvenskan || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 0|| 2|| 12|| -1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 0|| -2|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Södertälje SK
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Metallourg Magnitogorsk